Gage puede referirse a:
 Andrew Thomas Gage, botánico escocés.
 Gage, localidad de Croacia en el municipio de Dvor.